Leonardo Acosta puede hacer referencia a:

 Leonardo Acosta, escritor. Premio Nacional de Literatura de Cuba 2006.
 Leonardo Acosta, actor colombiano.
 Leonardo Acosta, futbolista argentino